Grüne Liste bzw. Grün-Alternative Liste (GAL) oder Grün-Offene Liste (GOL) steht für:

 allgemein diverse Wählergemeinschaften und Parteien grün/ökologischer Politik, siehe Liste grüner Parteien 
 verschiedene Vorgängerorganisationen und heutige Teilverbände von Bündnis 90/Die Grünen, siehe Geschichte von Bündnis 90/Die Grünen

 Grün-Alternative Liste Hamburg (GAL), ehemaliger Name des Hamburgischen Landesverbandes von Bündnis 90/Die Grünen
 Grüne Liste Schleswig-Holstein (GLSH), Vorgängerorganisation der Partei Die Grünen
 Grüne Liste Umweltschutz (GLU), Vorgängerorganisation der Partei Die Grünen in Niedersachsen und Hessen
 Wählerinitiative Grüne Liste Rheinland-Pfalz, 1978 gegründete, rechtsextreme, NPD-nahe Tarnorganisation

Siehe auch:
 Grüne
 Alternative Liste
 Bunte Liste